Верхняя Ага () — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России. 
Входит в состав сельского поселения Хила.

География 
Верхняя Ага  находится в долине реки Хила, притоке Аги (бассейн Онона, примерно в 25 км к юго-востоку от административного центра района — посёлка городского типа Могойтуй.

История 
Село образовано в 2014 году путём выделения из территории посёлка при станции Ага.

Закон Забайкальского края от 05 мая 2014 года N 977-ЗЗК «О преобразовании некоторых населенных пунктов Забайкальского края»:

Население

Инфраструктура 

 Социальные объекты 
Медцентр

Транспорт 
По восточной окраине села проходит федеральная автотрасса А-350.

Возле села проходит железная дорога Карымская — Забайкальск.

Примечания 

Населённые пункты Могойтуйского района